Ранчо Елвира има више значења:

 Ранчо Елвира (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Елвира (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Елвира (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику